Polsenz ist der Name folgender Orte:

 Polsenz (Gemeinde Sankt Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Polsenz (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortschaft von Sankt Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich

 Polsenz (Innbach), linker Zufluss des Innbaches, Bezirk Eferding, Oberösterreich